Corpus Christi, celebração católica
Corpus Christi (Texas), nos Estados Unidos
Corpus Christi (Canindeyú), no Paraguai
 Boże Ciało, filme de 2019 lançado no Brasil como Corpus Christi

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos